Графство Мадаваска расположено в северо-западной части канадской провинции Нью-Брансуик. По данным переписи 2006 года численность населения графства составляет 34 071человек .

Территория графства заселена индейцами мадаваски. В 1838—1839 годах территория являлась предметом споров о границе между Великобританией и США, а в 1827 году здесь провозглашалась непризнанная Республика Мадаваска.

Графство образовано в 1873 году как часть графства Виктория.

Населённые пункты и приходы 
Вся территория графства включает в себя два города, восемь деревень, четырнадцать приходов и одну индейскую резервацию .

Примечания 

Графства Нью-Брансуика